Die Swiss Indoors Basel 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. Oktober 2016 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die Erste Bank Open gespielt, die wie die Swiss Indoors zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten. Der Austragungsort des Turniers war die St. Jakobshalle, die knapp hinter der Basler Stadtgrenze in Münchenstein liegt.

Vorjahressieger im Einzel war Roger Federer, im Doppel waren es Alexander Peya und Bruno Soares. Federer konnte aufgrund einer Verletzung nicht beim Turnier zur Titelverteidigung antreten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 2'151'985 Euro, das Preisgeld bei 1'701'320 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 22. und 23. Oktober 2016 in der St. Jakobshalle statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Beträge für den Doppelwettbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 98 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Website (PDF; 92 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Münchenstein